een papierformaat (zie aldaar)
 een routewaardering in de klimsport
 een Belgische autosnelweg, A0
 Bohrstraal, ()
 Taalniveau, een niveau van vaardigheid in de Nederlandse taal binnen het Europees referentiekader